Крістоф́ані () — італійське прізвище. Відомі носії:

Прізвища 
  — австралійський гравець у крикет.
 Елеонора Крістофані — італійська акторка, відома під псевдонімом Леонора Фані.
  — італійський лінгвіст і дослідник етрусків.

Італійські прізвища